

Astronomia 
  M47  – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M47 Dragon
 M47 Patton Carro armato statunitense